Joe Vitale ist der Name folgender Personen:

*Joe Vitale (Musiker) (* 1949), US-amerikanischer Musiker
Joe Vitale (Eishockeyspieler) (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler